Оборона Брестской крепости — может означать два события истории Брестской крепости:

 оборона крепости польскими войсками в 1939 году;
 оборона крепости советскими войсками в 1941 году .

См. также 
 Люблин-Брестская операция 1944 года.
 Хроника Великой Отечественной войны/Июль 1944 года